Nedertorneå kan avse

 Nedertorneå, Finland – en tidigare kommun, numera bygd inom Torneå stad, Finland (finska: Alatornio)
 Nedertorneå församling, Finland – en tidigare församling, numera del av Torneå församling, inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Nedertorneå kyrka – tillhör den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
 Nedertorneå socken – en socken i Haparanda kommun Norrbotten, Sverige
 Nedertorneå landskommun – en tidigare kommun i södra Tornedalen i Norrbottens län, Sverige (1863–1967)
 Nedertorneå församling – en församling i Luleå stift ursprungligen Torneå församling, namnändring till Nedertorneå-Haparanda församling 1928 
 Nedertorneå-Haparanda församling – en tidigare församling i Luleå stift i Haparanda kommun –2010
 Nedertorneå-Haparanda distrikt – ett distrikt i Haparanda kommun och Norrbottens län 2016–
 Nedertorneå tingslag – ett tingslag i norra Norrbotten, Sverige